Het geslacht Echaurren maakt in Chili deel uit van de van oorsprong Baskische elite van het land. Gregorio Dimas de Echaurren y Ruiz de Viñuelas (geb. 1744), getrouwd met Maria Rosa de Herrera en Manzanal vestigde zich in de achttiende eeuw in Chili. Hij was kolonel in het Spaanse koloniale leger en ontvanger van het aartsbisdom Santiago de Chile. Zijn kleinzoon Francisco de Paula Echaurren García Huidobro (geb. 1824) was burgemeester van Santiago en Valparaíso en minister van Oorlog en Marine.

Gregorio Dimas de Echaurren y Ruiz de Viñuelas (1744-†onbekend), luitenant-kolonel, ontvanger
José Gregorio de Echaurren y Herrera (1797-1843)
Francisco de Paula Echaurren García Huidobro (1824-†onbekend), burgemeester Santiago, Valparaíso, minister
Eulogia Echaurren García Huidobro (1830-1887), tr. Federico Errázuriz Zañartu (1825-1877), president van Chili 1871-1876
Federico Errázuriz Echaurren (1850-1901), president van Chili 1896-1901
Ladislao Errázuriz Echaurren (1856-1897), diplomaat
María Errázuriz Echaurren (1861-1922), tr. Germán Riesco Errázuriz (1854-1916), president van Chili 1901-1906
Juan Manuel de Echaurren y Herrera (†1842)
Francisco de Paula Echaurren Larraín
Víctor Echaurren Valero (1862-1917), diplomaat, vertrouweling president José Manuel Balmaceda, burgemeester van Santiago en kolonel van de Nationale Garde (1891), afgevaardigde
María Dolores Echaurren Larraín, tr. Fernando Lazcano Mujica (1810-1886), minister
Fernando Lazcano Echaurren (1847-1920), afgevaardigde, senator, presidentskandidaat
Prudencio Lazcano Echaurren (1850-1904), burgemeester van Santiago, diplomaat, gezant in de VS

Galerij

Zie ook
Geschiedenis van Chili

Externe link
 genealog.cl

Geschiedenis van Chili
Chileense familie